Poplar Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Poplar Springs (Marshall County, Alabama)
 Poplar Springs (Winston County, Alabama)
 Poplar Springs (Georgia)
 Poplar Springs (Maryland)
 Poplar Springs (Chickasaw County, Mississippi)
 Poplar Springs (Holmes County, Mississippi)
 Poplar Springs (Montgomery County, Mississippi)
 Poplar Springs (Monroe County, Mississippi)
 Poplar Springs (Newton County, Mississippi)
 Poplar Springs (North Carolina)
 Poplar Springs (Laurens County, South Carolina)
 Poplar Springs (Spartanburg County, South Carolina)
 Poplar Springs (Carroll County, Tennessee)
 Poplar Springs (Henderson County, Tennessee)
 Poplar Springs (Loudon County, Tennessee)
 Poplar Springs (Overton County, Tennessee)
 Poplar Springs (Roane County, Tennessee)